5by5 Studios – azienda statunitense
 Five by Five – gruppo musicale garage rock statunitense
 VxV (letto Five by Five) – album degli Wolves at the Gate del 2014
 Five by Five – album dei Via del blues del 2015
 Five by Five – EP dei The Rolling Stones del 1964
 Five by Five – EP dei Pizzicato Five del 1994
 Five by Five – EP dei The Verve del 1997